Yana (pad), een boeddhistisch en hindoeïstisch concept
Yana (voornaam), een meisjesnaam
Yana (stam), een indianenstam
Yana (taal), de taal van de Yana-indianen

Andere schrijfwijze
Jana (rivier), een rivier in Jakoetië (Rusland)
 Jana (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie Eupterotidae